Altpocher bezeichnet:

 Altpocher (Lindberg), Ortsteil der Gemeinde Lindberg, Bayern

sowie historisch:

 Stoupa (Tschechien), Wüstung in der Gemeinde Lesná im Okres Tachov